Hazai György (1931–2012) szinkronrendező
 Hazai György (1932–2016) turkológus, orientalista, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja